Caseros steht für:

 Caseros (Buenos Aires), Ort in Gran Buenos Aires
 Caseros (Entre Ríos), Ort in der argentinischen Provinz Entre Ríos
 Departamento Caseros, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Entre Ríos
 Monte Caseros, Hauptstadt des gleichnamigen Departamento Monte Caseros in Argentinien

Siehe auch:
 Casero